Ampelopsin may refer to:
 Ampelopsin, flavanonol
 Ampelopsin A, oligomer stibena
 Ampelopsin B, oligomer stibena
 Ampelopsin C, oligomer stibena
 Ampelopsin D, oligomer stibena
 Ampelopsin E, oligomer stibena
 Ampelopsin F, oligomer stibena

Reference